Obexer ist der Familienname folgender Personen:

 Linus Obexer (* 1997), schweizerischer Fußballspieler
 Maxi Obexer (* 1970), italienische Autorin (Südtirol)